I. osztály 1919/1920 — 17-й розіграш першості Угорщини . Переможцем ліги став клуб МТК. Титул найкращого бомбардира сезону виграв нападник Дьордь Орт із МТК з показником у 26 м'ячів.

Турнірна таблиця

Таблиця результатів

Бомбардири

Найкращий гравець року

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини 1919-20 на rsssf.com 
 Чемпіонат Угорщини 1921-22 на magyarfutball.hu 
 Чемпіонат Угорщини 1919-20 на mla.hu 
 Повна статистика сезону 

Угорщина
Угорщина
1920